Saint-Cybard ist Namensbestandteil folgender Orte in Frankreich:
 Blanzaguet-Saint-Cybard, Gemeinde im Département Charente
 Montmoreau-Saint-Cybard, Commune déléguée in der Gemeinde Montmoreau im Département Charente

Siehe auch:
 Saint-Cybardeaux